Die Football League Second Division 1928/29 war die 33. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 25. August 1928 und endete am 4. Mai 1929.

Zweitligameister wurde der FC Middlesbrough und daneben stieg auch das zweitplatzierte Grimsby Town in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1929/30 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Bury und Cardiff City die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Port Vale und Clapton Orient, wobei Port Vale fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Clapton Orient in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1929/30 Third-Division-North-Meister Bradford City und aus der Third Division South der Gewinner Charlton Athletic die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1928-29 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1928/29
1928